Лос Пријетос има више значења:

 Лос Пријетос (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пријетос, Ел Кахон (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику